«Записки сумасшедшего» (или «Дневник сумасшедшего») — частое название для художественных произведений.

Литература 
 «Записки сумасшедшего» — повесть Н. В. Гоголя (1834).
 «Записки сумасшедшего» — рассказ Л. Н. Толстого (1912).
 «Записки сумасшедшего» — рассказ Лу Синя (1918).
 «Записки украинского сумасшедшего» — роман украинской поэтессы и публициста Лины Костенко.

Кинематограф 
 «Записки сумасшедшего» — телефильм Александра Белинского по одноимённой повести Н. В. Гоголя (1968).

Музыка 
 «Записки сумасшедшего» — опера советского и российского композитора Юрия Буцко по одноимённой повести Н. В. Гоголя (1964).
 «Записки сумасшедшего» — опера югославского композитора Станойло Раичича по одноимённой повести Н. В. Гоголя (1974).

См. также 
 Diary of a Madman
 Memoirs of a Madman
 Записки психопата